AESA steht für 

 ein Radar-System mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung: Active Electronically Scanned Array

 eine Adressformat der ATM-Technik in der Telekommunikation 

AESA